FK Bodø/Glimt är en fotbollsklubb från Bodø i Norge. Klubben bildades den 19 september 1916, och hemmadressen är helgul, medan bortadressen är helblå. Klubbemblemet är gulsvart.

Klubben vann norska cupmästerskapet 1975 och 1993, och norska seriemästerskapet genom segrar i Eliteserien 2020 och 2021.

Klubben noterades också för finalförluster i norska cupmästerskapet 1977, 1996 och 2003, samt placerade sig på andra plats i norska ligan 1977, 1993 och 2003. 

Klubben degraderades från Tippeligaen 2009, men kvalificerade sig 2013 återigen för spel.

Meriter 
 Norska seriemästare (2): 2020, 2021
 Norska cupmästare (2): 1975, 1993
 Nordnorska mästare (9): 1930, 1933, 1934, 1939, 1952, 1963, 1964, 1967, 1969

Spelare

Spelartruppen

Utlånade spelare

Källor

Externa länkar 
 Bodø/Glimt 

Fotbollsklubbar i Norge
Sportklubbar bildade 1916
Bodø kommun